Cross Plains kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cross Plains (Tennessee)
Cross Plains (Texas)
Cross Plains (Wisconsin)